Фіна́л Ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2002 — 11-й фінал Кубка України з футболу. Пройшов 26 травня 2002 року у Києві на «Олімпійському» стадіоні між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо» .

Шлях до фіналу

Протокол матчу

Примітки

Посилання 
 Кубок України 2002 — Офіційний сайт ФФУ 

2002 у футболі
2002
Футбольні змагання у Києві
Події 26 травня
Травень 2002
2002 в українському спорті